Баглаево — название населённых пунктов в России:

 Баглаево — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Баглаево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Баглаево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.